Le Tower Palace Three est une partie du complexe Tower Palace à Séoul en Corée du Sud. Il ne comprend qu'une tour : la Tower Palace 3 Tower G.

Notes et références 

Gratte-ciel à Séoul